Waltenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Waltenberger (1865–1961), deutscher Kunstmaler
 Michael Waltenberger (* 1967), deutscher Philologe
 Reinhard Waltenberger (* 1957), österreichischer Radrennfahrer